Jorge Garcia – attore statunitense
Jorge García – calciatore uruguaiano nato nel 1986
Jorge Garcia – calciatore uruguaiano nato nel 1945
Jorge García – allenatore ed ex calciatore cileno nato nel 1961
Jorge García – sollevatore cileno
Jorge García – cestista spagnolo
Jorge García Torre – calciatore spagnolo